Придвор'є — населений пункт у Хорватії, в Осієцько-Баранській жупанії у складі громади Дренє.
 Придвор'є — населений пункт у Хорватії, в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Конавле.